Tio Barnabé é um personagem da obra infanto-juvenil do escritor Monteiro Lobato.

O personagem
Ele é um homem da roça, que mora nas propriedades de Dona Benta com o consentimento da boa senhora, onde ajuda nas diversas tarefas do sítio. Um negro velho que vive fumando cachimbo e sabe tudo sobre a floresta, o folclore e  superstições. Grande amigo de Pedrinho, foi ele quem ensinou a "pegar" um saci.

Seu nome completo é Barnabé Semicúpio da Silva (revelado em "A reforma da natureza").

Na televisão

Na versão feita do Sítio do Picapau Amarelo (série de 1977) para a TV, produzida pela Rede Globo na década de 1970 e 1980, o personagem foi interpretado pelo ator Samuel dos Santos. Já no série, segunda versão do "Sítio" exibida pela Rede Globo de 2001 a 2006, foi interpretado por João Acaiabe.

Personagens do Sítio do Picapau Amarelo
Caipiras fictícios